Lygdamis är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Johan Gustaf Hjalmar Kinberg 1867. Lygdamis ingår i familjen Sabellariidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Lygdamis